A 2009-es Australian Open férfi címvédője a szerb Novak Đoković, aki a negyeddöntős mérkőzését feladni kényszerült a több mint 40 fokos hőség okozta fáradtsága miatt. A döntőt végül a világranglista első két helyezettje, Roger Federer és Rafael Nadal játszotta, s a spanyol játékos nyert 7–5, 3–6, 7–6(3), 3–6, 6–2-re.

Kiemeltek 

 Rafael Nadal (Bajnok)
 Roger Federer (Döntő)
 Novak Đoković (Negyeddöntő)
 Andy Murray (4. kör)
 Jo-Wilfried Tsonga   (Negyeddöntő)
 Gilles Simon (Negyeddöntő)
 Andy Roddick (Elődöntő)
 Juan Martín del Potro (Negyeddöntő)
 James Blake (4. kör)
 David Nalbandian (2. kör)
 David Ferrer (3. kör)
 Gaël Monfils (4. kör)
 Fernando González (4. kör)
 Fernando Verdasco (Elődöntő)
 Stanislas Wawrinka (3. kör)
 Robin Söderling ''(2. kör)

 Nicolás Almagro ''(3. kör)
 Igor Andrejev ''(3. kör)
 Marin Čilić ''(4. kör)
 Tomáš Berdych'' (4. kör)
 Tommy Robredo ''(4. kör)
 Radek Štěpánek ''(3. kör)
 Mardy Fish ''(3. kör)
 Richard Gasquet ''(3. kör)
 Ivo Karlović ''(2. kör)
 Marat Szafin ''(3. kör)
 Feliciano López ''(1. kör)
 Paul-Henri Mathieu ''(2. kör)
 Dmitrij Turszunov ''(1. kör)
 Rainer Schüttler ''(1. kör)
 Jürgen Melzer ''(3. kör)
 Philipp Kohlschreiber ''(2. kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Sorsolás

F1